Sokotra – wyspa na Morzu Arabskim, należąca do Jemenu
 Sokotra – archipelag obejmujący m.in. powyższą wyspę

Zobacz też 
 port lotniczy Sokotra